Ки́пер:
 Кипер (твил) — хлопчатобумажная ткань.
 Кипер (от ) — человек, занимающийся уходом за животными, например, в зоопарке.
 Кипер — название разных растений:
 Кипрей или Иван-чай узколистный — Chamerion (Epilobium) angustifolium
 Лавсония неколючая (Lawsonia inermis)

Фамилия 
  (род. 1996) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Флорида Пантерз».
 Кипер, Джессика (род. 1979) — американская актриса, сценарист и певица.
  (1886—1971) — канадский бегун, участник летних Олимпийских игр (1912).
 Кипер, Елена Владимировна (род. 1975) — российский музыкальный продюсер, автор песен, сценарист, режиссёр.
  (род. 1943) — канадский политик, член Палаты общин (1980—1988).
 Кипер, Тилли (род. 1997) — британская актриса.
  (род. 1962) — канадский политик, член Палаты общин (2006—2008).